Netrostoma är ett släkte av maneter. Netrostoma ingår i familjen Cepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Netrostoma